ED (cypryjska partia)
 ED (polskie koło poselskie)
 zaburzenia erekcji
 zaburzenia odżywiania

Zobacz też 
 ed (ujednoznacznienie)